

Nazwa miejscowości 
 Soma – miasto w Gambii
 Soma – miasto w Japonii
 Soma – miasto w Turcji

W Indiach 
 soma – roślina z której wytwarzano napój rytualny w starożytnych Indiach
 soma – rytualny napój wedyjski
 Soma – wedyjski bóg 
 soma – według ajurwedy jedna z trzech sił oddziałujących z czakrami w ludzkim ciele

Inne 
 soma – ciało organizmów z wyjątkiem komórek rozrodczych (somatyczny – dot. ciała), np. ciało komórki, ciało ludzkie), fizyczny wymiar człowieka, przedmiot nauk i badań medycyny konwencjonalnej (zob. medycyna psychosomatyczna), jedna z trzech funkcji zdrowia człowieka według WHO („soma”, „psyche” i polis; zdrowie w aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym)
 soma – fikcyjna używka w powieści Nowy wspaniały świat autorstwa A. Huxleya
 Soma Quality Recordings – szkocka wytwórnia muzyczna
 Soma – nekropolia królewska w dawnej Aleksandrii, niegdyś miejsce pochówku Aleksandra Macedońskiego
 Soma – gra komputerowa
 Soma 0,5 mg – płyta duetu Quebonafide i Taco Hemingway – (Taconafide)

Przypisy